Marabaense – abitanti di Marabá Paulista
Marabaense – abitanti di Marabá